Пя́жиева Се́льга () — посёлок в Прионежском районе Республики Карелия, административно входит в состав Деревянкского сельского поселения.

Общие сведения 
С 1951 по 1969 год имел статус посёлка городского типа. По переписи 1959 года население посёлка составляло 3013 человек.

Население

Литература

Примечания 

Населённые пункты Прионежского района
Бывшие посёлки городского типа Карелии